Cabrières kan syfta på:
 Cabrières, Gard – en kommun i departementet Gard i regionen Languedoc-Roussillon i södra Frankrike
 Cabrières, Hérault – en kommun i departementet Hérault i regionen Languedoc-Roussillon i södra Frankrike
 Cabrières-d'Avignon – en kommun i departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur i sydöstra Frankrike